60 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Cooper Tires British Formula Three International Series) – rozpoczął się 3 kwietnia i zakończył się 26 września po trzydziestu rundach.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz 

 1 Najszybsze okrążenie ustanowione przez Alexandra Simsa, ale nie zdobył punktu za najszybsze okrążenie.

Klasyfikacje

Klasyfikacja kierowców

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2010 w sportach motorowych
2010 w Wielkiej Brytanii
2010 we Francji
2010 w Niemczech
2010 w Belgii